Free Spirit steht für:

 Free Spirit (Album), Soloalbum des deutschen Rappers Kollegah (2022)
 Free Spirit (Band), finnische Hard-Rock-Band
 Free Spirit, Album von Bonnie Tyler (1995)
 Free Spirit, Album von Hudson Ford (1974)
 Free Spirit, Album von Imani Coppola (2010)
 Free Spirit, Album von Ken Hensley (1980)
 Free Spirit, Album von Khalid (2019)
 Free Spirit, Album von Paul Rodgers (2018)
 Free Spirit, Album von Ted Brown (1989)
 Free Spirit, Album von Terry Burrus (1991)